Die M109-Gruppe (auch NGC-3992-Gruppe oder Ursa-Major-Wolke) ist eine Galaxiengruppe in einer Entfernung von etwa 55 Millionen Lichtjahren im Sternbild des Großen Bären. Die Gruppe ist benannt nach ihrer hellsten Galaxie, der Balkenspiralgalaxie M109 und ist Teil des Ursa-Major-Galaxienhaufens und dadurch innerhalb des Virgo-Superhaufens wiederum Teil des Supergalaxienhaufens Laniakea.

Mitglieder

Galerie

Siehe auch 
 Struktur des Kosmos

Weblinks 
 The Ursa Major Cloud of Galaxies bei:seds.org

Literatur

Einzelnachweise 

Galaxienhaufen
Großer Bär